Beret bezeichnet

 Beret (Ungarn), ungarische Gemeinde
 Baqueira-Beret, Skigebiet in den Pyrenäen
 Béret, Synonym für Baskenmütze
 Beret (Sänger) (* 1996), spanischer Popsänger

Siehe auch: Green Beret